Села:
 Лиманівка — Запорізька область, Михайлівський район
 Лиманівка — Харківська область, Зачепилівський район
 Лиманівка — Херсонська область, Голопристанський район

 Лиманівка — колишній хутір Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, знятий з обліку